Państwa świata według powierzchni – lista przedstawia państwa świata uszeregowane według powierzchni ich terytorium.

Poniżej niektórych państw wymienione zostały także ich terytoria zależne wraz z ich powierzchnią. Podano także całkowitą powierzchnię państw wraz z ich terytoriami zależnymi. Do wartości powierzchni wliczono wody śródlądowe (jeziora, zbiorniki wodne, rzeki).

Dla porównania podana jest również powierzchnia Oceanu Spokojnego i wszystkich lądów świata oraz Antarktydy, Unii Europejskiej, Jakucji (największej jednostki administracyjnej), Grenlandii (największego terytorium zależnego i największej wyspy), aglomeracji tokijskiej, Hongkongu, Makau i Sealandu.

Nie wzięto pod uwagę wysp Spratly (4 km2) i Wysp Paracelskich (8 km2), które są spornymi wyspami, do których prawo roszczą sobie Wietnam, Chiny, Tajwan, Filipiny, Malezja i Brunei. Do powierzchni Chin, Izraela, Maroka i Serbii nie wliczono powierzchni państw o nieustalonym statusie lub uznanych przez co najmniej 20 członków ONZ. Do terytoriów zależnych państw nie wliczono roszczeń terytorialnych na Antarktydzie.

Numeracja dotyczy tylko członków ONZ i Watykanu. Symbol **  oznacza państwo o nieustalonym statusie lub państwo uznane przez co najmniej 20 członków ONZ. Symbol „–” oznacza informację dla porównania. Brak symbolu oznacza terytorium zależne.

Zobacz też 
 państwa świata
 lista państw świata według liczby ludności
 lista państw świata według gęstości zaludnienia
 Lista państw świata
 lista największych imperiów w historii

Uwagi

Przypisy 

Listy państw według zagadnień